Addenda − dodatek do publikacji
 Bibliografia − zbiór publikacji
 Indeks (DTP) − lista słów i fraz mogących znaleźć się w dokumencie